Beroe (Βερόη) o Berea (Βερής), actualment Stara Zagora, a Bulgària, fou una ciutat de Tràcia a uns 130 km d'Adrianòpolis, en algun lloc entre Filipòpolis (Plòvdiv) i Nikopolis. Al  fou anomenada Irenòpolis en honor de l'emperadriu Irene. Liberi I fou desterrat a aquesta ciutat des de Roma, i hi va passar dos anys.

Referències 

Ciutats de Tràcia